Exupérance est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Exupérance est un prénom épicène. Il a pour autres formes féminines Espérance, Espérança, Espéranza et Spéranza.

Exupérance peut être un nom de famille.

Saints chrétiens 
 Exupérance († 380), ou , vierge à Troyes en Champagne ; fêtée le 26 avril.
 Exupérance de Ravenne († vers 418 ou 477), évêque de Ravenne en Émilie ; fêté le 29 mai en Occident et le 30 mai en Orient.
 Exupérance (), d'origine nord-africaine, évêque de Cingoli près d'Ancône dans le Picenum ; fêté le 24 janvier;.
 Exupérance († vers 512), évêque de Côme en Italie ; fêté le 22 juin.

Références

Voir aussi 

 Exupère (homonymie)